The Reward – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Reward – cortometraggio del 1915 diretto da Reginald Barker
The Reward – film del 1915 diretto da Henry MacRae (come Henry McRae)
The Reward – cortometraggio del 1915 diretto da S. Rankin Drew
The Reward – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
The Reward – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 La taglia (The Reward) – film del 1965 diretto da Serge Bourguignon